Heslu Sputnik 23 náleží více vesmírných družic.

Slovem Sputnik 23 nelze objektivně určit jednu určitou družici. Na vině je především to, že sovětský vesmírný program, začal družicím vyslaným po Sputniku 3 říkat svými novými jmény. Třeba proto sondě po Sputniku 3 říkal Korabl-Sputnik 1. Ovšem západní média pokračovala v číslování Sputniků, proto byl Korabl-Sputnik 1 nimi označen za Sputnik 4. Tímto označením používaným především na západě by se dalo dopočítat i ke Sputniku 23, avšak v sovětské identifikaci bychom došli k hesluMars 1.  Dále heslo Sputnik 23 bývá někdy označováno za  sovětskou sondu Venera 2MV-1 No.1, v západním počítání za Sputnik 19, kterou však Americká služba na pozorování družic (US Naval Space Command Satellite Situation Summary) identifikovala jako Sputnik 23. Celkově vzato, heslu Sputnik 23 náleží tyto významy:

 Mars 1 – první sovětská vesmírná sonda z programu Mars k planetě Mars z roku 1962
 Sputnik 19 – sovětská planetární sonda původně plánovaná na přistání na Venuši.